Nationalbahn steht für:
 eine nationale Eisenbahn, siehe Staatsbahn
 eine private Eisenbahngesellschaft in der Schweiz, siehe Schweizerische Nationalbahn